Ренне Стаббс (; родилась 26 марта 1971 года в Сиднее, Австралия) — австралийская теннисистка и телевизионный комментатор; бывшая первая ракетка мира в парном разряде; победительница шести турниров Большого шлема (четырежды — в парном разряде, дважды — в миксте); победительница Итогового турнира WTA (2001) в парном разряде; финалистка Кубка мира WTA среди пар (1995); победительница 60 турниров WTA в парном разряде; финалистка Кубка Федерации (1993) в составе национальной сборной Австралии; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-1988).

Общая информация 
Ренне — одна из пяти детей Гэри и Маргарет Стаббсов; у неё есть две сестры: Кэролин и Натали, и два брата: Родни и Митчелл.

Как и некоторые другие представительницы женского тенниса, австралийка открыто признала свою гомосексуальную ориентацию.

Спортивная карьера 
Ренне начала выступления в турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в 1986 году. За 1988 год она выиграла шесть таких турниров в парном разряде. Первое её попадание в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) датируется 1989 годом. Своего первого успеха на этом уровне она добилась в 1992 году, выиграв за год сразу четыре турнира в парах. Первым из них стал турнир в Осаке, где её партнёршей была Хелена Сукова. Уже в августе она в паре с Лори Макнил первенствовала и на турнире первой категории, Открытом чемпионате Канады. Несколько турниров Ренне Стаббс сыграла в паре с обладательницей Большого шлема Штеффи Граф. Дважды они становились победителями на турнире в Гамбурге — в 1992 и 1993 годах. В 1993 году Стаббс, второй год выступающая за сборную Австралии, добивается своего наивысшего успеха в Кубке Федерации, дойдя с командой до финала, где австралийки уступили испанкам 3-0. До этого поражения Стаббс, игравшая только в паре, одержала пять побед подряд, в том числе принеся решающие очки своей сборной во встречах с Германией и Аргентиной.

В 1995 году Стаббс впервые вышла в финал турнира Большого шлема: в паре с Брендой Шульц-Маккарти из Нидерландов она встретилась в финале Открытого чемпионата США с парой Зверева—Фернандес, лидерами женского парного тенниса, но уступила в двух сетах. В следующем году она представляла Австралию на Олимпиаде в Атланте в паре с Николь Брадтке, но их в первом же круге выбила из борьбы китайская пара.

Почти весь сезон 1997 года Стаббс пришлось пропустить из-за болезни, но, вернувшись осенью, она выиграла с Лизой Реймонд два турнира в парном разряде.

В 1999 году Стаббс выходит на пик своей карьеры парного игрока. За этот год она выигрывает пять турниров (все с Реймонд) и заканчивает сезон на первой позиции в рейтинге парных игроков, а в следующем году ей впервые покоряется турнир Большого шлема: она выигрывает Открытый чемпионат Австралии сразу и в женских парах (с Реймонд), и в смешанных (с Джаредом Палмером). Всего с 2000-го по 2002 год она семь раз играет в финалах турниров Большого шлема в женских и смешанных парах и одерживает пять побед. Начиная с 2001 года она полностью сосредотачивается на игре в парах и в итоге вторично заканчивает сезон на первой позиции в рейтинге парных игроков, несмотря на травму кисти, выведшую её из строя почти на всю осень, а также выигрывает чемпионат WTA в паре с Реймонд. Всего за четыре года, с 1999-го по 2002-й, пара Реймонд-Стаббс выиграла 24 турнира в парном разряде и ещё восемь раз играла в финалах.

В 2003 году пара Стаббс и Реймонд распадается и успехи Стаббс идут на убыль, но в следующем году она находит себе новую партнёршу Кару Блэк из Зимбабве; их пара за три года выигрывает 11 турниров, в том числе Уимблдонский турнир 2004 года, и ещё 10 раз играет в финале, в том числе все три года выходит в финал чемпионата WTA. 2004 год становится для Стаббс самым удачным в её олимпийской карьере: в паре с Алисией Молик они доходят до четвертьфинала Олимпийского турнира в Афинах, где проигрывают будущим чемпионкам Ли Тин и Сунь Тяньтянь.

Даже после 35 лет Ренне Стаббс остаётся одним из лидеров женского тенниса. В конце 2008 года она в пятый раз в карьере вышла в финал чемпионата WTA, на сей раз с Кветой Пешке из Чехии. На своей четвёртой Олимпиаде в Пекине Стаббс, выступавшая в паре со своей соотечественницей Самантой Стосур, в упорной борьбе уступила уже во втором круге будущим вице-чемпионкам Медине-Гарригес и Руано-Паскуаль 6-4, 4-6, 4-6. В 2008 году Стаббс также стала финалисткой профессионального командного турнира World Team Tennis с командой «Kansas City Explorers»; она была признана MVP турнира, а в финале выиграла обе своих игры (в женском и смешанном парном разряде), но её команда уступила команде «New York Buzz». В 2009 году с командой «Washington Kastles» она выиграла этот турнир, выиграв встречу в смешанном парном разряде (с Леандером Паесом) и проиграв матч в женском парном разряде с Ольгой Пучковой, а в паре со Стосур дошла до финала Уимблдонского турнира и полуфинала Открытого чемпионата США. В начале 2010 года, снова в паре с Реймонд, она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (7)

Победы (4)

Поражения (3)

Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (6)

Победы (1)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (103)

Победы (60) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (43)

Финалы турниров ITF в парном разряде (16)

Победы (10)

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Первые ракетки мира (женщины)
Теннисные комментаторы